Maria Teresa Sabaudzka (1756–1805)
 Maria Teresa Sabaudzka (1803–1879)